Михаил Владимирович Ройз () — российский и израильский шахматист, шахматный тренер, гроссмейстер (2003).

Биография 
Научился играть в шахматы в 7 лет, в 9-летнем возрасте занял 2-е место на чемпионате России в категории до 10 лет. В 1995 репатриировался в Израиль. Участник чемпионатов Израиля в 2000, 2002, 2004. Являлся членом сборной Израиля в различных соревнованиях. Занял 1-е место на 3-й доске на командном чемпионате Европы на Крите в 2007. Принял участие в кубке мира по шахматам в 2007. Участник шахматной олимпиады в 2008 в Дрездене, где команда Израиля получила серебряную медаль. Был секундантом Б. А. Гельфанда во время матча за звание чемпиона мира по шахматам в 2012, тренировал национальную олимпийскую сборную.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Израиля